Il singolare del Porsche Tennis Grand Prix 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Martina Navrátilová era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–3 Chris Evert.

Teste di serie

  Martina Navrátilová (campionessa)
  Chris Evert (finale)
  Gabriela Sabatini (primo turno)
  Claudia Kohde Kilsch (primo turno)

 Mary Joe Fernández (secondo turno) 
 Sylvia Hanika (quarti di finale) 
 Arantxa Sánchez (primo turno) 
 Raffaella Reggi (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Porsche Tennis Grand Prix 1988